Айше́-султа́н — супруга османского султана Мурада IV, хасеки-султан.

Биография 
Неизвестен точный год рождения и настоящее имя Айше-султан. В раннем возрасте она попала в гарем Мурада IV, вполне возможно, что Айше была единственной наложницей султана или же его единственной хасеки в первой половине правления Мурада IV. Она стала фавориткой в 1627 году, вскоре после рождения старшего сына Ахмеда. Впоследствии Айше родила ещё четверых сыновей и семерых дочерей:

 Сыновья
 шехзаде Ахмед (ок. 1627 — ?)
 шехзаде Сулейман (1632 — ?)
 шехзаде Мехмед (1633 — ?)
 шехзаде Алаеддин (1635—1636/1637)
 шехзаде Абдулхамид

 Дочери
 Гевхерхан-султан (ок. 1630 — ?)
 Исмихан-султан (? — ок. 1633)
 Хафса-султан
 Ханзаде-султан (ок. 1631 — ок. 1675)
 Исмихан Кая-султан (1633—1659)
 Сафие-султан — в 1659 году вышла замуж за Сары Хасана-пашу.
 Рукие-султан (ок. 1640—1690)

Все сыновья Айше умерли в детстве или младенчестве, из дочерей до зрелого возраста совершенно точно дожили четверо.

После смерти мужа в 1640 году Айше была отправлена в старый дворец, где и окончила свои дни. В записях о выдаче жалования имя Айше в последний раз фигурирует в 1678—1679 годах.

В культуре 
 В сериале «Великолепный век: Кёсем Султан» роль Айше исполняла Лейла Ферай.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Хасеки-султаны
Женский султанат